Кріс О'Ніл виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонату Австралії з тенісу 1978, у фіналі перемігши Бетсі Нагелсен з рахунком 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс О'Ніл — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Сью Баркер (чвертьфіналістка)
 Рената Томанова (чвертьфіналістка)
 Бет Нортон (2 коло)
 Аманда Тобін (1 коло)
 Рене Блаунт (2 коло)
 Синтія Дорнер (1 коло)
 Бетсі Нагелсен (фіналіст)

Сітка

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1978 в австралійському спорті
1979 в австралійському спорті
Тур WTA 1979